Muhammadabad kan syfta på följande platser:

Indien 

 Muhammadābād (ort i Indien, Uttar Pradesh, Farrukhābād), 
 Muhammadābād (ort i Indien, Uttar Pradesh, Mau), 
 Muhammadābād (ort i Indien, Uttar Pradesh, Ghāzīpur),

Iran 

 Moḩammadābād (ort i Kerman, lat 30,83, long 55,80), 
 Moḩammadābād (ort i Kurdistan, lat 35,08, long 47,18), 
 Maḩmūdābād (ort i Kurdistan), 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar